Sanniki (gemeente)
 Sanniki (Mazovië)
 Sanniki (Groot-Polen)
 Sanniki (powiat Białostocki)
 Sanniki (powiat Sokólski)

Zie ook:
 Bolsjieje Sanniki, een plaats in Rusland aan het Kizimeer